Реакция Торпа — химическая реакция самоконденсации алифатических и ароматических нитрилов, катализируемая основаниями. В результате реакции образуется соответствующий енамин.
Реакция была открыта Ф. Торпом.

Реакция Торпа-Циглера 
Реакция Торпа-Циглера или метод Циглера являются внутримолекулярной модификацией реакции Торпа, исходным веществом которой является динитрил, а продуктом — циклический кетон, который образуется после кислотного гидролиза промежуточного енамина.

Ссылки 
 Thorpe-Ziegler reaction: 4-Phosphorinanone, 1-phenyl- Organic Syntheses, Coll. Vol. 6, p.932 (1988); Vol. 53, p.98 (1973) Один из примеров применения реакции Торпа-Циглера в органическом синтезе (англ.)

Источники 

Т
Реакции конденсации